Bupleurum leptocladum är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Bupleurum leptocladum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
leptocladum